Casino Royale (livro), romance escrito por Ian Fleming em 1953
 Casino Royale (Climax!), filme para a televisão de 1954
 Casino Royale (1967), filme paródia de 1967
 Casino Royale (2006), 21º filme de James Bond produzido pela EON Productions em 2006

Desambiguação